Volume 3 (The Easybeats), een muziekalbum van de Australische band The Easybeats uit 1966
 Volume III (Fabrizio De André), een muziekalbum van de Italiaanse zanger Fabrizio De André uit 1968
 Superstarshine Vol. 3, een muziekalbum van de Nederlandse band Supersister uit 1973
 Volume III (Don Williams), een muziekalbum van de Amerikaanse countryzanger Don Williams uit 1974
 Stars on 45 volume 3, een lied van de Nederlandse muziekgroep Stars on 45 uit 1981
 Jock Jams, Volume 3, een muziekalbum van de Amerikaanse Dance-serie Jock Jams uit 1997
 Traveling Wilburys Vol. 3, een muziekalbum van de Brits-Amerikaanse supergroup Traveling Wilburys uit 1988
 Volume 3: Set Coordinates for the White Dwarf!!!, een muziekalbum uit The Desert Sessions uit 1998
 Vol. 3... Life and Times of S. Carter, een muziekalbum van de Amerikaanse rapper Jay-Z uit 1999
 Volume 3: Further in Time, een muziekalbum van Afro Celt Sound System uit 2001
 BYO Split Series, Vol. 3, een muziekalbum van BYO Records met NOFX en Rancid uit 2002
 Volume III: The Silence of Animals een muziekalbum van de Canadese rockband Two-Minute Miracles uit 2003
 Warts and All: Volume 3, een live muziekalbum van de Amerikaanse band moe uit 2003
 Anjunabeats Volume Three, een muziekalbum van de Britse band Above & Beyond uit 2005
 Vol. 3: The Subliminal Verses, een muziekalbum van de Amerikaanse Slipknot uit 2005
 Ed Rec Vol. 3, een verzamelalbum samengesteld van Ed Banger uit 2008
 Volume III (Kamchatka), een muziekalbum van de Zweedse band Kamchatka uit 2009
 Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers, een soundtrackalbum van de personages in de Amerikaanse televisieserie Glee uit 2010
 Glee: The Music, The Christmas Album Volume 3, een soundtrackalbum van de personages in de Amerikaanse televisieserie Glee uit 2012
 Volume 3 (She & Him), een muziekalbum van She & Him (samenwerking van M. Ward en Zooey Deschanel) uit 2013